Бакари Нимага (; 6 декабря 1994, Дуала, Камерун) — малийский футболист камерунского происхождения, полузащитник клуба «Хартберг».

Карьера 
Нимага родился в городе Дуала и начал заниматься футболом в академии 20-кратного чемпиона Мали «Стад Мальена». В 2012 году он перешёл в академию нидерландского «Твенте».

В 2013 году Бакари перешёл в албанский клуб «Скендербеу». 9 марта 2013 года в матче против «Томори» он дебютировал в чемпионате Албании, заменив на 87-й минуте Нурудина Орелеси. 25 января 2015 года в поединке против «Эльбасани» Нимага забил свой первый гол за «Скендербеу». 23 марта в матче против «Эльбасани» Бакари сделал «дубль».

Летом 2018 года за 250 тысяч евро перебрался в турецкий «Хатайспор», а год спустя ушёл в австрийский «Хартберг».

Статистика

Награды 
 Чемпион Албании (5): 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18 
 Обладатель Суперкубка Албании (2): 2013, 2014
 Обладатель Кубка Албании (1): 2017/18

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Скендербеу»
Игроки ФК «Хатайспор»
Игроки ФК «Хартберг»